Cantonul Blâmont este un canton din arondismentul Lunéville, departamentul Meurthe-et-Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Amenoncourt || align="right" | 96 || align="right" | 54450 || align="right" | 54013
|-
| Ancerviller || align="right" | 241 || align="right" | 54450 || align="right" | 54014
|-
| Autrepierre || align="right" | 108 || align="right" | 54450 || align="right" | 54030
|-
| Avricourt || align="right" | 442 || align="right" | 54450 || align="right" | 54035
|-
| Barbas || align="right" | 145 || align="right" | 54450 || align="right" | 54044
|-
| Blâmont || align="right" | 1 261 || align="right" | 54450 || align="right" | 54077
|-
| Blémerey || align="right" | 58 || align="right" | 54450 || align="right" | 54078
|-
| Buriville || align="right" | 40 || align="right" | 54450 || align="right" | 54107
|-
| Chazelles-sur-Albe || align="right" | 49 || align="right" | 54450 || align="right" | 54124
|-
| Domèvre-sur-Vezouze || align="right" | 231 || align="right" | 54450 || align="right" | 54161
|-
| Domjevin || align="right" | 267 || align="right" | 54450 || align="right" | 54163
|-
| Emberménil || align="right" | 215 || align="right" | 54370 || align="right" | 54177
|-
| Fréménil || align="right" | 147 || align="right" | 54450 || align="right" | 54210
|-
| Frémonville || align="right" | 187 || align="right" | 54450 || align="right" | 54211
|-
| Gogney || align="right" | 65 || align="right" | 54450 || align="right" | 54230
|-
| Gondrexon || align="right" | 28 || align="right" | 54450 || align="right" | 54233
|-
| Halloville || align="right" | 59 || align="right" | 54450 || align="right" | 54246
|-
| Harbouey || align="right" | 94 || align="right" | 54450 || align="right" | 54251
|-
| Herbéviller || align="right" | 207 || align="right" | 54450 || align="right" | 54259
|-
| Igney || align="right" | 127 || align="right" | 54450 || align="right" | 54271
|-
| Leintrey || align="right" | 136 || align="right" | 54450 || align="right" | 54308
|-
| Montreux || align="right" | 61 || align="right" | 54450 || align="right" | 54381
|-
| Nonhigny || align="right" | 99 || align="right" | 54450 || align="right" | 54401
|-
| Ogéviller || align="right" | 289 || align="right" | 54450 || align="right" | 54406
|-
| Réclonville || align="right" | 77 || align="right" | 54450 || align="right" | 54447
|-
| Reillon || align="right" | 72 || align="right" | 54450 || align="right" | 54452
|-
| Remoncourt || align="right" | 39 || align="right" | 54370 || align="right" | 54457
|-
| Repaix || align="right" | 84 || align="right" | 54450 || align="right" | 54458
|-
| Saint-Martin || align="right" | 55 || align="right" | 54450 || align="right" | 54480
|-
| Vaucourt || align="right" | 63 || align="right" | 54370 || align="right" | 54551
|-
| Vého || align="right" | 75 || align="right" | 54450 || align="right" | 54556
|-
| Verdenal || align="right" | 120 || align="right" | 54450 || align="right" | 54562
|-
| Xousse || align="right" | 113 || align="right" | 54370 || align="right" | 54600
|}
 
 

Cantoane în Meurthe-et-Moselle